Mumie může být:

 mumie – mrtvé tělo (člověka či jiného zvířete), které je zabezpečeno proti rozkladu (mumifikováno)

 Mumie (divadelní hra) – divadelní hra z roku 1833 od Williama Bernarda
 Mumie (film, 1932) – film z roku 1932 s Borisem Karloffem
 Mumie (film, 1959) – film z roku 1959 s Christopherem Leem
 Mumie (film, 1999) – film z roku 1999 s Brendanem Fraserem
 Mumie (film, 2017) – remake (2017) původního filmu s Tomem Cruisem a Sofií Boutellaovou

Související články 
 Mumie se vrací (anglicky:The Mummy returns) – americký film z roku 2001
 Mumie: Hrob Dračího císaře (anglicky:The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) – americký film z roku 2008